DN poate fi:
 Dadra și Nagar Haveli, teritoriu federal în India, codul ISO 3166-2:IN
 Drum național